Nuit noire est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Nuit noire (), film américain de Tom McLoughlin (1983) ;
 Nuit noire (), film américain de Keith Gordon (1996) ;
 Nuit noire, film franco-belge de Daniel Colas (2004) ;  
 Nuit noire (, film portugais réalisé par João Canijo (2004) ;  
 Nuit noire, film belge d'Olivier Smolders (2005).

Télévision 

 Nuit noire, 17 octobre 1961, film d'Alain Tasma

Littérature 
 Nuit noire, bande dessinée française de David Chauvel et Jérôme Lereculey.

Religion 

 nuit noire de l'âme, expérience de solitude vécue dans la vie spirituelle.

Voir aussi 
 
 Nuits noires, film américain réalisé par Martin Guigui, en 2011.
 Paradoxe de la nuit noire ou paradoxe d'Olbers, paradoxe cosmologique.